de 'oude' Afghani - tot 2002 de Afghaanse valuta, met valutacode AFA volgens ISO 4217
 Afa (Corsica) - een gemeente in het Franse departelent Corse-du-Sud
 Afro-Aziatische talen - een taalfamilie met taalcode afa volgens ISO 639-2 en 639-5
 Afa Anoa'i Arthur (Afa) Anoa'i (1942), een Samoaans voormalig professioneel worstelaar en manager
 Afa Anoa'i Jr. (1984), 'Manu', een Amerikaans professioneel worstelaar van Samoaans afkomst

AFA kan betekenen:
 Argentijnse voetbalbond (Asociación del Fútbol Argentino), de nationale voetbalbond van Argentinië
 Anti-Fascistische Aktie, een netwerk van Nederlandse en Vlaamse extreemlinkse groepen en personen
 AFA (bedrijf) - Accumulatoren-Fabrik AG, een Duitse fabrikant van loodaccu's
 Automobilverkehr Frutigen-Adelboden, een Zwitsers regionaal openbaarvervoerbedrijf

AfA kan betekenen:
 Agentur für Arbeit, een plaatselijke vestiging van de Bundesagentur für Arbeit, een Duitse sociale verzekeringsinstelling